Perati (Slovénie) est un village appartenant à la commune de Kobarid (Caporetto en italien et Karfreit en allemand), une commune du nord-ouest de la Slovénie 
 Perati est le nom italien de , un village situé en Albanie, près de la frontière gréco-albanaise ; c’est le Perati du chant militaire Sul ponte di Perati, bandiera nera.